Tapa puede referirse a:

 Tapa, la pieza que cierra la zona superior de las cajas o recipientes.
 Tapa, una especialidad culinaria típica de algunas regiones de España.
 Tapa, cada una de las dos cubiertas de un libro encuadernado.
 Tapa, juego similar al backgammon jugado en Bulgaria y Macedonia.
 Tapa, en la cocina filipina, se denomina a la carne de vaca o a la carne de venado secada o curada.
 Tapa, ciudad al norte de Estonia.
 Tapa, nombre que los yoruba le dan al pueblo nupe (de Nigeria).
 Tapa, tejido de corteza vegetal de la Polinesia.
 Tapa, lugar de Afganistán.

También, el acrónimo TAPA puede referirse a:
 Transactions of the American Philological Association, publicación de estudios clásicos.
 El código OACI del Aeropuerto Internacional V. C. Bird.

Y Tapas puede aludir a:
 Tapas, concepto religioso del hinduismo.
 Tapas, película española de 2005.

Enlaces externos